The Other Side – album zespołu Godsmack
 The Other Side – album zespołu Tonight Alive
 The Other Side – singel Bruno Marsa